Ghigo ima više značenja:
 Ghigo, Cuneo
 Ghigo, Torino